Alfred Youl (1849-1921), personnalité politique australienne ;
 Simon Youl (1965-) joueur australien de tennis.